Ойконим

 Присивашное — село в Советском районе Крыма
 Присивашное — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма